La ora cinci după-amiaza  se poate referi la:

 Film
 1961 La ora cinci după-amiaza (A las cinco de la tarde) – film spaniol în regia lui Juan Antonio Bardem
 2003 La ora cinci după-amiaza (în limba  Panj é asr) – film irano-francez în regia lui Samira Makhmalbaf

 Filme TV
 1969 La ora cinci în alte după-amieze (A Las cinco de otras tardes) – film TV de comedie spaniol, mini-serial